Kruszki – frazione polacca del comune di Łobżenica nel voivodato della Grande Polonia
 Kruszki – frazione polacca del comune di Przerośl nel voivodato della Podlachia